Ptaki:
 dzierzba brązowa
 dzierzba gąsiorek
 dzierzba pustynna
 dzierzba rudogłowa
 dzierzba srokosz
 dzierzba śródziemnomorska
Postać literacka:
 Renfri